Oberfrauenwald steht für:

 Oberfrauenwald (Bayerischer Wald) (847 m), bewaldete Erhebung im Bayerischen Wald
 Oberfrauenwald (Waldkirchen), Gemeindeteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern